Tengelic, madárfaj
 Tengelic, község Tolna megyében, Magyarországon